Конвалл (; умер около 630) — святой, день памяти — 8 сентября.

Святой Конвалл, ирландец, ученик св. Кентигерна, был священником в Шотландии. Вместе со св. Балдредом, преемником св. Кентигерна на епископской кафедре Глазго, он продолжил дело своего учителя.

Ссылки 
 http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2738
 http://www.mail-archive.com/celt-saints@yahoogroups.com/msg00309.html

Святые Ирландии
Святые Шотландии
Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VII века